Мечка може да се отнася до:

 мечка – представител на семейство Мечкови

 География
 село Мечка (Област Плевен)
 село Мечка (Област Русе)
 Мечка е и старото име на село Оборище в Област Пазарджик.
 река Мечка, десен приток на река Марица.

 Икономика
 Бик-мечка линия (икономика)

 Гей култура
 Мечок (субкултура)